Constructivisme (pedagogia)
 Constructivisme (art)
 Constructivisme (filosofia)
 Constructivisme (matemàtiques)
 Constructivisme social